New Vienna désigne :

 New Vienna (Iowa)
 New Vienna (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis